Hendrik Ouwerling, schoolmeester, journalist en historicus
 Frederik Ouwerling, archivaris